Amazon-Klasse ist der Name mehrerer Schiffsklassen der britischen Royal Navy:

 Amazon-Klasse (1773), achtzehn Fregatten
 Amazon-Klasse (1795), vier Fregatten
 Amazon-Klasse (1799), zwei Fregatten
 Amazon-Klasse (1865), sechs Sloops
 Amazon-Klasse (1971), acht Fregatten

Siehe auch:
 Amazon (Begriffsklärung) #Schiffe